Hupfauer ist der Name von

 Christian Hupfauer (* 1993), deutscher Snowboarder
 Gabriele Hupfauer, deutsche Bergsteigerin
 Siegfried Hupfauer (* 1941), deutscher Bergsteiger
 Theo Hupfauer (1906–1993), deutscher Funktionsträger im Nationalsozialismus